F29 peut faire référence à :
 Fedora29, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire ;
 Psychose non organique, sans précision, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres